

Мурзанаєво — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Мурзанаєво — присілок, Параньгинський район, Марій Ел